Серге́й Константи́нович Заря́нко (; , село Ляды, Могилёвская губерния — , Москва) — русский живописец и  белорусского происхождения, представитель венециановской школы, один из крупнейших мастеров реалистического портрета середины XIX века. Академик (с 1843) и профессор (с 1850) Императорской Академии художеств, профессор Московского училища живописи, ваяния и зодчества (с 1856).

Биография

Начало пути 
Сергей Зарянко родился в семье крепостного в имении князя Любомирского. Получив вольную, его отец вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где работал у князя А. Н. Голицина. Учиться начал в Санкт-Петербургской 3-й гимназии. С детства проявлял художественные способности и первые художественные навыки получил у живописца В. М. Аврорина. Талант юного художника заметил знаменитый русский живописец А. Г. Венецианов, который способствовал в 1834 году определению Сергея Зарянко в вольноприходящие ученики Императорской Академии художеств. В Академии учились и его братья Василий, Иосиф и Николай, но все они умерли довольно юными, что помешало раскрыться их талантам в полной мере.

Зарянко не сразу обратился к портретной живописи; вначале он изображал разные интерьеры, обучаясь в пейзажном классе М. Н. Воробьёва. В 1836 году за «Вид Фельдмаршальского зала в Зимнем дворце» он был отмечен малой серебряной медалью. В 1837 году учился у А. Г. Венецианова. В 1838 году за «Вид Тронной залы» был удостоен звания неклассного художника, после чего продолжал писать преимущественно перспективные виды и в 1841 году за картину «Рекреационная зала в Училище правоведения» был награждён большой серебряной медалью. Последние годы жизни Сергей Константинович Зарянко посвятил педагогической деятельности и оставил весьма поучительные записи «Руководство к живописи».

Академик и педагог 

В 1843 году за картину «Внутренность Морского Никольского собора» получил звание академика. Затем жил и работал в Москве, занимаясь исполнением образов для разных церквей; в 1846 году преподавал рисование в Александровском сиротском институте и «перспективное искусство» — в дворцовом архитектурном училище. В 1846—1855 годах преподавал в Санкт-Петербурге — в Дворянском полку. С возвращением в Петербург, он впервые серьёзно принялся за портретную живопись. На академической выставке 1849 года были выставлены два портрета его работы: генерала  и певца О. Петрова, принёсшие ему громкую известность. В 1850 году за портреты графа Ф. П. Толстого и ротмистра Д. В. Хвостова академия присудила ему звание профессора.

В 1856 году, по рекомендации Ф. И. Прянишникова, он начал работать в Московском училище живописи и ваяния — инспектором и старшим профессором живописи. С конца 1865 по 1870 год жил преимущественно в Санкт-Петербурге, где работал над портретами членов царской фамилии для Романовской галереи в Зимнем дворце. В зрелом возрасте видел только одним глазом.

Как наставник в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, Зарянко много способствовал развитию молодых художников, из которых некоторые достигли потом почётной известности, например: В. Г. Перов, И. М. Прянишников, В. Пукирев, В. И. Шервуд, Л. Ф. Жодейко, братья В. Е. и К. Е. Маковские, Г. И. Бортневский.

О работах 
Вышедшие из-под его кисти портреты замечательны по необычайно сильной лепке, превосходной передаче освещения, тщательной разработке подробностей даже в аксессуарах и по точному воспроизведению лиц, впрочем, больше внешнего их вида, чем в отношении внутреннего содержания. Всего написано им до сотни портретов, из которых, кроме вышеупомянутых четырёх, считались наиболее достойными внимания несколько портретов Александра II (в том числе —  в бытность его цесаревичем) и цесаревича Николая Александровича, портреты Турчанинова, Доливо-Добровольского, князя и княгини Абамелик, г-жи Лапиковой, графа А. А. Закревского, графа И. М. Толстого, князя С. М. Голицына, П. А. Тучкова, графа С. Г. Строганова, графа П. А. Шувалова и графа В. А. Адлерберга. Из перспективных картин Зарянко образцовыми в своем роде могут считаться, кроме вида Никольского собора, принёсшего ему степень академика, виды тронного зала в Зимнем дворце и зала Императорского училища правоведения, с портретами профессора и воспитанников этого заведения.

Галерея

Примечания

Литература 
Полные биографии
 
 
Статьи
 Муратов А. М. С. К. Зарянко (1818—1870). Жизненный путь. // Ступени. — СПб, 1995. — ISSN 0869-1371
 Муратов А. М. Теория искусства и педагогическая деятельность С. К. Зарянко. // Ступени. — СПб, 1995. — ISSN 0869-1371
 Муратов А. М. Школа Сергея Константиновича Зарянко // Художественная школа. — 2004. — № 1(2). — С. 28—32.
Альбом
 
Собрания произведений
 
 
 
Другие работы
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 Зарянко Сергей (Сергий) Константинович
 О художнике: Сергей Константинович Зарянко (1818—1870)
 Зарянко Сергей Константинович на портале «Воскресный день»

Преподаватели Московского училища живописи, ваяния и зодчества
Похороненные на кладбище московского Новоалексеевского монастыря
Преподаватели Московского дворцового архитектурного училища
Художники России XIX века
Художники Российской империи
Ученики Алексея Венецианова